Por Delphi pode estar à procura de:
 Delfos, uma cidade da Grécia.
 Delphi (Indiana), uma cidade dos Estados Unidos.
 Embarcadero Delphi, um ambiente de desenvolvimento integrado e dialeto de Object Pascal.
 Delphi (autopeças), uma empresa fabricante de autopeças.
 DELPHI (experiência), no LHC do CERN.

Ver também 
 Método Delphi
 Oráculo de Delfos

Desambiguação